Le terme « prime à la casse » peut renvoyer à différents programmes mis en place pour faciliter l'acquisition d'une automobile, tout en obligeant l'acheteur à se départir de son ancien véhicule. 

Plusieurs pays ont mis en place un tel programme :
 Allemagne : 
 Canada : Adieu bazou (Retire Your Ride)
 États-Unis : Car Allowance Rebate System
 France : Aide à l'acquisition des véhicules propres (2009), « juppette » (sous le gouvernement Juppé, 1995) ou « balladurette » (sous le gouvernement Balladur 1993)
 Grande-Bretagne : Car scrap allowance

Notes et références

Fiscalité automobile